Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King ha battuto in finale Helga Masthoff 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Helga Masthoff (finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Helga Hoesl (semifinali)

 Kerry Melville (quarti di finale)
 Karen Krantzcke (primo turno)
 Val Ziegenfuss (quarti di finale)
 Christina Sandberg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1971